Anastasija Pavljučenkova era la detentrice del titolo ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Garbiñe Muguruza ha battuto Tímea Babos con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Garbiñe Muguruza (campionessa)
  Magdaléna Rybáriková (quarti di finale)
  Lesja Curenko (secondo turno, ritirata)
  Tímea Babos (finale)

 Mónica Puig (quarti di finale)
 Ana Bogdan (semifinale)
 Sachia Vickery (semifinale) 
 Ajla Tomljanović (quarti di finale)

Wildcard 

  Victoria Rodríguez (primo turno)
  Ana Sofía Sánchez (secondo turno)

 Renata Zarazúa (primo turno)

Qualificazioni 

  Valentini Grammatikopoulou (primo turno)
  Dalila Jakupovič (primo turno)

 Usue Maitane Arconada (primo turno)
 Marie Bouzková (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2018